La Coupe de la Fédération 1967 est la  du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La compétition, qui s'est tenue à Berlin du 6 au , a vu les États-Unis s'imposer en finale face à la Grande-Bretagne (deux points à zéro).

Organisation 
Cette  de la Coupe de la Fédération réunit 17 équipes qui s'affrontent par élimination directe en cinq tours, sur six jours. Quinze équipes bénéficient d'un bye au premier tour. 

Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.

Résultats

Tableau final

Premier tour

Deuxième tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis 1967 (tournoi masculin)
 Fed Cup

Lien externe 
  Site officiel de la Fed Cup

Navigation 

1967
Fed Cup
Federation, Coupe de la
Compétition de tennis à Berlin
Sport en Allemagne en 1967
Sport en juin 1967